est la formule brute de plusieurs isomères.

 hématoxyline, numéro CAS 
 Flavanone
 hespérétine, numéro CAS 
 homoériodictyol, numéro CAS 
 stérubine, numéro CAS 
 Flavanonol
 dihydrokaempféride, numéro CAS 
 Isocoumarine
 thunberginol E, numéro CAS 
 Antibiotique
 nanaomycine A, numéro CAS